Дми́трий Зу́ев:
 Зуев, Дмитрий Арсентьевич (1918—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. 
 
 Зуев, Дмитрий Павлович (1889—1967) — писатель-фенолог.
 Зуев, Дмитрий Петрович (1854—1917) — русский генерал от инфантерии, военный агент в Австро-Венгрии, начальник Двинского ВО.